Mucroserpula mucroserpula är en ringmaskart som beskrevs av Regenhardt 1961. Mucroserpula mucroserpula ingår i släktet Mucroserpula och familjen Serpulidae. Utöver nominatformen finns också underarten M. m. cenomanica.

Källor 

Havsborstmaskar
mucroserpula